IAI est un sigle qui peut désigner :
 Institut africain d'informatique, une école inter-États ;
 Institut africain international, un institut pour l’étude des langues et cultures de l’Afrique ;
 Israel Aerospace Industries, une entreprise de construction aéronautique israélienne ;
 Istituto affari internazionali, un institut italien d'études sur la politique étrangère.
 La langue iaai.